Šahinovići est un toponyme qui peut désigner :
Šahinovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie ;
Šahinovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.